Sant'Atanasio di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa (2 maggio) 
 Sant'Atanasio Bazzekuketta, martire (27 maggio) 
 Sant'Atanasio di Gerusalemme, diacono e martire (5 luglio) 
 Sant'Atanasio I, vescovo di Napoli (15 luglio) 
 Sant'Atanasio l'Atonita, monaco del Monte Athos (5 luglio) 
 Sant'Atanasio (titolo cardinalizio), titolo cardinalizio
 Sant'Atanasio a Via Tiburtina (titolo cardinalizio), titolo cardinalizio

Pagine correlate

Chiesa di Sant'Atanasio